Кванза — многозначный термин, может означать:

 Кванза — река в Африке, протекающая в Анголе.
 Северная Кванза и Южная Кванза — провинции Анголы.
 Кванза — национальная валюта Анголы, названная в честь реки.

См. также 
 Кванзаа — особый праздник Нового года в афроамериканских диаспорах.